El apellido italiano 'Volpi puede hacer referencia a:

Personas
 Alberto Volpi (1062-), exciclista profesional italiano y director deportivo.
 Alice Volpi (1992-), deportista italiana que compite en esgrima, especialista en la modalidad de florete. 
 Bruno Volpi (1993-), futbolista argentino.
 Carlo Volpi (1941-), exfutbolista italiano.
 Elio Volpi, deportista italiano que compitió en yudo.
 Franco Volpi (1952-2009), filósofo e Historiador de la filosofía y profesor italiano.
 Giacomo Lauri-Volpi (1892-1972), tenor italiano.
 Giuseppe Volpi (1877-1947), empresario y político italiano, rimer conde de Misurata.
 Jorge Volpi (1968-), escritor mexicano.
 Neto Volpi (1992-), futbolista brasileño. 
 Primo Volpi (1916-2006),  ciclista italiano.
 Tiago Volpi (1990-), futbolista brasileño.